Острица () — село в Новоселицком районе Черновицкой области Украины.

Почтовый индекс — 60315. Телефонный код — 803733. Код КОАТУУ — 7323083603.

История 
В 1946 г. Указом ПВС УССР село Котул-Острица переименовано в Острица.

Местный совет 
60313, Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Магала

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Новоселицкого района (Черновицкая область)